Гага́рин — русская фамилия (женская форма — ) и топоним.
 Гагарин — этимология фамилии.

Известные носители

А 
 
 
 Али Гагарин (Хайдар Хасан Хадж ас-Сидиг; род. 1949) — суданский футболист.
 
 
 Гагарин, Афанасий Фёдорович (упоминается в 1573 году) — воевода в Пскове, Томске.

Б 
 Гагарин, Богдан Иванович (1671/1673—1722) — русский военачальник из рода Гагариных, бригадир, участник Северной войны.

В

Г 
 Гагарин, Гавриил Петрович (1745—1808) — писатель, сенатор, министр коммерции; деятель масонского движения.

Д 
 Гагарин, Дмитрий Иванович (1799—1872) — генерал-майор, керчь-еникальский градоначальник; сын сенатора И. А. Гагарина.

Е 
 
 Гагарин, Егор Мартынович (1902—1945) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза (1945, посмертно).

И

К 
 Гагарин, Константин Дмитриевич (1843—1916) — сенатор из рода Гагариных, Тифлисский и Рязанский губернатор.

Л 
 Гагарин, Лев Николаевич (1828—1868) — московский губернский предводитель дворянства.

М 
 Гагарин, Максим (род. 1995) — российский спортсмен-подводник.
 
 Гагарин, Михаил Семёнович Турок (ум. 1646/47) — воевода в Рыльске, Сургуте, Коломне, Шацке и Тобольске.

Н 
 Гагарин, Никита Никитич (Сеченая Щека; ? — не ранее 1640) — московский дворянин, воевода; младший брат князя С. Н. Гагарина.

П

Р 
 Гагарин, Роман Иванович (ум. после 1631) — московский дворянин, воевода.

С 
 
 
 Гагарин, Сила Иванович (1600-е) — сын боярский и голова, затем воевода.
 Гагарин, Станислав Семёнович (1935—1993) — советский писатель в жанре фантастики и приключений.

Ф

Ю 
 Гагарин, Юрий Алексеевич (1934—1968) — лётчик-космонавт СССР, первый человек, совершивший полёт в космическое пространство.



Топоним 
 Армения
 Гагарин — село в Гехаркуникской области.
 Гагарин — железнодорожная станция.
 Россия
 Гагарин — починок в Никольском районе Вологодской области.
 Гагарин (Коммунстрой, Заречный) — микрорайон в Центральном районе города Сочи.
 Гагарин (до 1968 года — Гжатск) — город в Смоленской области, административный центр Гагаринского района.
 Гагарин — железнодорожная станция в одноимённом городе Смоленской области.
 Узбекистан
 Гагарин — город в Джизакской области.
 Гагарин — городской посёлок в Музрабадском районе Сурхандарьинской области.

Другое 
 (1772) Гагарин — астероид главного пояса, открытый в 1968 году и названный в честь Юрия Гагарина.
 Гагарин — кратер на обратной стороне Луны, названный в честь Юрия Гагарина.
 Гагарин — международный аэропорт города Саратова.
 «Гагарин» — российский мультфильм студии Pilot 1994 года.
 «Гагарин. Первый в космосе» — российский художественный фильм 2013 года.
 «Космонавт Юрий Гагарин» — советское научно-исследовательское судно.
 «Космонавт Гагарин» — советский речной пассажирский теплоход.

См. также

Примечания